Spojení písmen A a Y může mít různé významy:

AY 
 IATA kód společnosti Finnair
 AY-3-8912 – zvukový generátor

A.Y. 
 A. Y. – tanzanský hudebník

Ay 
 Ay (Marne) – obec v départementu Marne

ay 
 ajmarština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy